Каткарт:

Персоналии 

 Каткарт, Вильям Шау — британский генерал и дипломат.
 Каткарт, Георг — британский генерал, младший сын Вильяма Шау Каткарта.
 Каткарт, Крейг (род. 1989) — североирландский футболист, защитник.

Топонимы 

 Каткарт — город в Восточно-Капской провинции ЮАР.